Pixia est un logiciel de dessin assisté par ordinateur.

Il a été créé à l'origine pour la communauté des créateurs d'animes et de mangas mais il est très utile pour tout genre d'art et il est disponible en plusieurs langues. 

Il gère les calques, les masques et la transparence, les filtres, les outils texte, les dégradés et les motifs bitmaps, des modes de sélection variés et permet de nombreux paramétrages. Il a également la particularité de ne peser que 3 Mo.

Liens externes 
  Site français
  Site japonais
  Site anglais

Logiciel de DAO
Éditeur d'image matricielle